Le mot bungie peut renvoyer à :
 Bungie, saut à l'élastique
 Bungie Studios, société de développement de logiciels.